Northumberland County ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Northumberland County (Pennsylvania)
 Northumberland County (Virginia)

in Kanada:
 Northumberland County (New Brunswick)
 Northumberland County (Ontario)